Карельское — деревня в Плесецком районе Архангельской области. Входит в состав Конёвского сельского поселения.

География 
Карельское расположено на юге Плесецкого района, на правом берегу реки Онега. Выше Карельской по течению реки находится деревня Новины, а напротив деревни, на левом берегу Онеги — деревня Подкарельская.

История 
С 1929 по 1963 год деревня входила в состав Приозёрного района. С 2006 года входит в состав Конёвского сельского поселения Плесецкого района.

Население

Примечания

Ссылки 
 Подчинённые пункты Карело-Новинского сельсовета Приозёрного района (Справочник административного деления Архангельской области в 1939-1945 годах)

Карты 
 Карельское. Публичная кадастровая карта
 Карельское на карте Wikimapia
 Топографическая карта P-37-67,68. Конёво

Населённые пункты Плесецкого района